Tom Van Dyck (acteur), Vlaams acteur
Tom Van Dyck (voetballer), Belgisch voetballer
Tom Van Dyck (jazzmusicus), Belgisch jazzsaxofonist